Maravilla (del latín mirabilia -"cosas admirables"-) hace referencia a varios artículos:

Sinónimos

Suceso, extraordinario, admiración, portento, fenómeno, milagro.
Lo maravilloso
Cuartos de maravillas o gabinetes de curiosidades
Siete maravillas
Octava maravilla, "ser muy extraordinario y admirable"

Biónimos 
Mirabilis (planta), género de plantas.
Dondiego:
Dondiego de día, nombre común de la planta Convolvulus tricolor.
Dondiego de noche, nombre común de la planta Mirabilis jalapa.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Ipomoea imperati.
El nombre común de la planta Calendula arvensis.
La semilla de girasol.

Topónimo 
Barrio de Maravillas, nombre originario del actual Barrio de Universidad (Madrid), en España.
Maravilla Tenejapa, municipio libre de la Meseta Comiteca, en Chiapas.

Títulos de obras 
Maravilla, película española de 1957, dirigida por Javier Setó;
Maravillas, película española de 1980 dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón;
Maravillas (revista), suplemento y revista infantil de historietas;
Maravillas (novela), novela escrita e ilustrada por Brian Selznick

Referencias